Issakowski () bzw.  steht für:

 Michail Wassiljewitsch Issakowski (1900–1973), russischer Dichter
 (5091) Isakovskij, ein nach dem Dichter benannter Asteroid